Rih steht für:
 Pferd in Werken Karl Mays, siehe Figuren aus Karl Mays Werken#Rih
 Gruppe Rih, war eine 1919 in Karlsruhe gegründete Künstlergruppe
 Rih oder Rischok, ein traditionelles Holzblasinstrument, das im Osten der Ukraine verbreitet war
 Dorf (ukrainisch Ріг) in der Ukraine, Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Rih (Pokrowsk)
 Dorf (ukrainisch Ріг) in der Ukraine, Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Rih (Seredyna-Buda)

RIH steht für:
 RIH (Unternehmen), niederländische Fahrradmarke
 Flughafen Río Hato (IATA-Code), Flughafen von Río Hato, Provinz Coclé, Panama

Siehe auch:
 Ri
 Rie
 Ry
 Rye

Abkürzung